Crocevia ima više značenja:
 Crocevia, Mantua
 Crocevia, Messina